Bradt:
 Johan Bradt, dansk arkitekt och kopparstickare 
 Frederik Ludvig Bradt, dansk kopparstickare, bror till Johan Bradt
 Bradt Travel Guide

Se även 
 Bratt
 Brott (olika betydelser)

Danska efternamn